Bogen kan henvise til:

Steder

Norge 
 Bogen (bugt) – et bugt i Evenes kommune i Nordland
 Bogen (Evenes) – et bebyggelse og administrasionscenter i Evenes kommune i Nordland
 Bogen (Kvæfjord) – en by i Kvæfjord kommune i Troms
 Bogen (Tromsø) – en by i Tromsø kommune i Troms
 Bogen (Sortland) – en bebyggelse i Sortland kommune i Nordland
 Bogen (Steigen) – en by i Steigen kommune i Nordland
 Bogen (fjell) – et fjeld i Storfjord kommune i Troms
 Bogen (Sør-Aurdal) – en dal i Sør-Aurdal kommune i Buskerud

Tyskland 
 Bogen (Tyskland) – en by i Straubing-Bogen, Bayern